

Lokalizacje

Niemcy 
 Riedenberg – dzielnica Stuttgartu
 Riedenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen